Landseer peut faire référence à :

Patronyme 

  (1829-1906), homme d'affaires et homme politique australien ;
 Charles Landseer (1799-1879), peintre britannique, cousin du précédent ;
 Edwin Landseer (1802-1873), peintre et sculpteur britannique, frère du précédent ;
  (1809-1895), peintre britannique, sœur du précédent ;
  (1834-1878), portraitiste et paysagiste britannique, neveu de la précédente ;
  (1810-1880), paysagiste et peintre britannique, tante du précédent ;
 John Landseer (1769-1852), graveur britannique, père de la précédente ;
  (1793 ou 1794-1880), artiste britannique, fils du précédent.

Autres 

 le Landseer, race de chien alémano-suisse ;
  (1999-2002), cheval de course Pur-sang ;
 le , parc britannique ;
 Edwin Landseer Lutyens (1869-1944), architecte britannique.

Voir aussi 

 
 
 Landsmeer

Patronyme anglais